Bostan kan syfta på:

Geografi

Iran 
1 Bostān, ort, Khuzestan,

Kina 
2 Bostan Xiang, socken, Xinjiang,

Kosovo 
3 Bostane, ort,

Turkiet 
4 Bostanlı, ort, Mardin,